Bohuňov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bohuňov (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Bohuňov (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar